Saint Luc peut faire référence à :

Saints catholiques et orthodoxes 
 Luc (évangéliste) (), évangéliste, fêté le  ;
 Luc de Triglia († ?), ou Luc de Bithynie, fêté le  ;
 Luc Casali de Nicosie (), moine à l'âge de , abbé à Nicosie puis à Argira en Sicile, aveugle à la fin de sa vie, fêté le  ; 
 Léon Luc (mort vers 900), abbé de Corleone en Sicile, fêté le  mars ;
 Luc le jeune (mort en 945), ermite à Sotérion en Phocide (Grèce), fêté le  ;
 Luc le Nouveau Stylite (mort en 979), ermite au mont Olympe puis près de Constantinople, fêté localement le  ;
 Luc d'Armentum (mort en 995), ou Luca di Demenna ou Luca d'Armento, abbé en Lucanie, fondateur du monastère de Carbona près d'Armento, fêté le .
 Luc de Simféropol (né Valentin Felixovitch Voïno-Iassenetski en 1877 et mort en 1961), chirurgien, scientifique, époux et père de famille, puis, veuf, ordonnée prêtre puis évêque, canonisé en l'an 2000 par l’Église Orthodoxe ;

Saints catholiques 
 Luc Vu Ba Loan (né en 1756 et mort en 1840), prêtre et martyr décapité sous l’empereur Minh Mang à Hanoï au Tonkin ; fêté le  ;
 Luc Hwang Sok-tu (1813-1866), catéchiste coréen, martyr, saint ; fêté le  ;
 Luc Dochier (1914-1996), moine et médecin à Tibhirine en Algérie, martyr, bienheureux.

Saints orthodoxes 
 Luc de Jérusalem (mort en 1277), martyr, fêté le .

Œuvres 

 Saint Luc, peinture à l'huile réalisée par Le Greco entre 1610 et 1614.